JBQ est un sigle qui peut désigner :
 , un journal sur la Bible hébraïque, publié par l'Association de la Bible juive.

JBQ est un code qui peut désigner :
 Aéroport international Dr. Joaquin Balaguer, un aéroport de la République dominicaine, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports